Informationsparadoxon steht für:

 Informationsparadoxon Schwarzer Löcher in der Astrophysik
 Informationsparadoxon (Kapitalmarkttheorie), Einfluss des Informationsstandes auf die Rendite
 das Arrow-Paradoxon oder Arrow-Theorem betreffend die Handelbarkeit von Informationen